Hypnos, een figuur uit de Griekse Mythologie
De Pokémon Hypno
 Hypnose